Gevlucht of wiekenkruis, het werkende deel van een windmolen
 Wieken (windturbine), het werkende deel van windturbine
 Wiek (gaas), een medische ingreep waarbij een wonde opgevuld wordt met een verband
 Pit (kaars) in het Belgisch-Nederlands
 Strobloem (Narnia), ook Wiek genoemd, een personage uit De Kronieken van Narnia

Plaatsen:
 Wiek (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Wiek (Estland), de middeleeuwse naam voor de Estse provincie Läänemaa
 Wieken (plaats), een buurtschap in de provincie Gelderland